Arquitectura: Mesquita d'Ibn Tulun, mesquita al Caire (Egipte).
 Biografies:
 Khumàrawayh ibn Àhmad ibn Tulun (?-896), emir tulúnida d'Egipte i de Síria (884-896).
 Xayban Àhmad ibn Tulun, emir tulúnida d'Egipte.
 Àhmad ibn Tulun (835 - 884), governador d'Egipte.